Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2017 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 15. bis 17. September in Narejos, einem Ortsteil von Los Alcázares, in der Provinz Murcia an der spanischen Mittelmeerküste statt. Das Turnier wurde Live vom Internet-TV-Sender Kozoom übertragen.

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wurde. Die Shot-clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 CEB: 6
 CPB: 4
 ACBC: 3
 ACC: 1
 Wildcard; organisierende Verband (EFBS): 1
 Titelverteidiger UMB: 1

Gruppenphase

Gruppen A & B 
 Gruppen C & D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1).

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Turnierdetails der UMB
 Fotostrecke des Turniers

Einzelnachweise 

2017
WeltmeisterschaftderJunioren 2017
Billardturnier in Spanien
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Murcia
Los Alcázares